Григорий Михеев:
 Михеев, Григорий Михеевич (1957—2019) — латвийский художник, иконописец и реставратор.
 Михеев, Григорий Яковлевич (1919—1945) — Герой Советского Союза.